UDF je zkratka pro:

v informatice:
 Universal Disk Format (anglicky, univerzální diskový formát) – otevřený formát souborového systému
 User Defined Function (anglicky, uživatelem definovaná funkce) – například při hledání v databázích SQL, PHP

v letectví:
 UHF Direction Finder (anglicky) – jeden ze způsobů rádiového zaměřování
 Unducted fan (anglicky) – turbovrtulový motor (turboprop, proudovrtulový motor)

politické strany a hnutí v Evropě:
 Ulster Defence Force (anglicky) – Irsko
 Union démocratique fédérale (francouzsky, Spolková demokratická unie) – Švýcarsko
 Union pour la démocratie française (francouzsky, Unie pro francouzskou demokracii) – Francie

mimo Evropu:
 United Democratic Front (anglicky, Spojená demokratická fronta) – Indie
 United Democratic Front (anglicky) – Jižní Afrika
 United Democratic Front (anglicky) – Malawi
 United Democratic Front (anglicky) – Namibie
 Union of Democratic Forces (anglicky, Unie demokratických sil) – Kongo
 Union of Democratic Forces (anglicky) – Mauretánie
 Union of Democratic Forces (anglicky) – Turkmenistán

Zkratky